Zeit zu leben und Zeit zu sterben steht für:

 Zeit zu leben und Zeit zu sterben (Roman), Roman von Erich Maria Remarque (1954)
 Zeit zu leben und Zeit zu sterben (Film), US-amerikanischer Film von Douglas Sirk (1958)

Siehe auch:
 Zeit zu leben, Zeit zu sterben, italienischer Film von Giuliano Montaldo (1989)